

Семенівська районна рада — Полтавська область, Семенівський район
 Семенівська районна рада — Чернігівська область, Семенівський район